Unionist Party oder Union Party steht für folgende Parteien:

in Nordirland:
 Democratic Unionist Party (DUP)
 Ulster Unionist Party (UUP)
 Progressive Unionist Party (PUP)
 UK Unionist Party (UKUP) (1995–2008)
 Ulster Popular Unionist Party (UPUP) (1980–1995)
 United Ulster Unionist Party (UUUP) (1977–1984)
 Vanguard Progressive Unionist Party (1973–1978)
 Protestant Unionist Party
 Unionist Party of Northern Ireland

in weiteren Ländern:
 Liberal Unionist Party in Großbritannien
 Unionist Party (Schottland) in Schottland
 Unionistische Partei (Kanada) in Kanada
 National Unionist Party im Sudan
 National Union Party in den Vereinigten Staaten
 Union Party (1936) in den Vereinigten Staaten